Дмитрий Петрович Медведев (04.11.1920 — 15.12.1975 гг.) — председатель Братского райисполкома (1962—1969 гг.), участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Медведев Дмитрий Петрович — уроженец с. Сетовка Грязнухинского р-на Алтайского края. На военной службе с августа 1940 года.

Служба в ВМФ СССР 
Служил на Дальнем Востоке артиллеристом, комендором орудия, старшиной группы комендоров, кладовщиком боепитания и затем писарем, с 1942 года стал политруком Владивостокского сектора береговой обороны Тихоокеанского флота.

С 1945 года остался на сверхсрочную 3-х годичную службу. За время службы имел Сталинскую благодарность, награждён медалью «За победу над Японией» и юбилейной медалью «30 лет Советской армии и флота».

В 1947 году окончил годичную партийную школу соединения Тихоокеанского флота.

Демобилизовался в 1948 году и переехал в г. Нижнеудинск, где работал в РК ВКП(б) пропагандистом.

Дальнейшая судьба 
В 1952 году окончил двухгодичную партийную школу, в 1964 году — Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1962 году избран председателем исполкома Братского районного Совета депутатов трудящихся, где работал до 1969 года.

Затем с 1969 по 1975 гг. работал начальником отдела кадров объединения «Братсклес».

За активное участие в хозяйственном строительстве в послевоенный период был награждён орденом «Трудового Красного Знамени» и «Знак Почета».

Семья 
Жена Дмитрия Петровича — Медведева Елена Александровна, ветеран Великой Отечественной войны. Семейство Медведевых воспитало двух детей.

Примечания

Источники 
 При написании статьи использовались материалы и документы Братского городского архива и некролог из газеты «Красное знамя»(г. Братск) за декабрь 1976 года.

Персоналии:Иркутская область
Персоналии:Братск
Председатели Братского райисполкома
Члены КПСС
Участники советско-японской войны (СССР)